Kalbermatten est le nom de famille de plusieurs personnalités politiques :
 Guillaume de Kalbermatten, membre du gouvernement valaisan et militaire du Sonderbund;
 Esther Waeber Kalbermatten, première femme membre du gouvernement valaisan.